Fiat 124 Spider steht für folgende Modelle:

 Fiat 124 Spider, Roadster des Fiat 124 (1966 bis 1985), siehe Fiat 124 #Spider
 Fiat 124 Spider (2016) (2016 bis 2020)